Хавье́р Ферна́ндес Ло́пес (; 15 апреля 1991, Мадрид) — испанский фигурист, выступавший в одиночном катании. Бронзовый призёр Олимпийских игр (2018), двукратный чемпион мира (2015, 2016), семикратный чемпион Европы (2013—2019) и восьмикратный чемпион Испании (2010, 2012–2018).

Фернандес — первый испанский фигурист, завоевавший медаль на Олимпийских играх, чемпионатах, проводимых ИСУ и соревнованиях Гран-при. Кавалер Королевского ордена «За спортивные заслуги» — высшей государственной награды Испании в области спорта.

Карьера 

Хавьер Фернандес начал заниматься фигурным катанием достаточно поздно — в 7 лет, наблюдая за своей старшей сестрой (Лаура Фернандес выступала в женском одиночном катании, была участницей чемпионатов мира и Европы, а в 2008 году сменила дисциплину и начала тренироваться в танцах на льду с канадским фигуристом Симоном Ганьоном). На международный уровень его вывели испанские тренеры Иван Саэс, Каролина Санс и Хорди Лафарга. С сезона 2008—2009 по сезон 2010—2011 Хавьер тренировался в США в группе Николая Морозова, а после перешёл к Брайану Орсеру. В самом начале испанская федерация отрицательно относилась к переезду Хавьера за океан.

На чемпионате Европы 2009 года Фернандес занял довольно высокое 11 место, а на чемпионате мира 2009 года — 19 место, завоевав для Испании путёвку в мужском одиночном катании на зимние Олимпийские игры 2010 года. Он стал первым испанским одиночником с 1956 года, завоевавшим для страны право выступления на Олимпиаде.

В сезоне 2009—2010 впервые в карьере участвовал в соревнованиях серии Гран-при — это был этап «Trophée Eric Bompard» — где занял одиннадцатое место. Первым выигранным турниром среди взрослых стал для Хавьера «Merano Cup» (Италия), где он в первый раз исполнил произвольной программе четверной прыжок — (тулуп). В том же сезоне он стал третьим на турнире «Международный кубок Ниццы» и, впервые выиграв национальный чемпионат, оказался в десятке на чемпионате Европы (стал восьмым).

На Олимпийских играх занял четырнадцатое место, что для Испании, где фигурное катание не очень популярный и развитый вид спорта (в стране имеется всего 7 катков), является хорошим результатом. На последовавшем чемпионате мира Хавьер значительно улучшил свой прошлогодний результат: стал 12-м и установил личные рекорды по оценкам за обе программы.
На чемпионате мира 2011 года, проходившем в Москве, в произвольной программе Хавьер чисто выполнил два разных четверных прыжка: тулуп и сальхов, заняв в итоге десятое место.

На этапе Гран-при сезона 2011/2012 — Skate Canada, Хавьер выиграл короткую программу, обойдя таких титулованных фигуристов как Дайсукэ Такахаси и Патрик Чан, а завоёванная им в итоге серебряная медаль этих соревнований, стала первой медалью этапов Гран-при для Испании.

На Олимпийских играх 2014 после короткой программы Фернандес шёл третьим. В произвольной программе его ожидало разочарование из-за нелепой ошибки. Его четверной сальхов был засчитан как тройной, а второй тройной сальхов в концовке программы вообще не был засчитан судьями (так называемое «правило Зайак», запрещающее повтор прыжков). В результате Фернандес проиграл Денису Тену всего 1,18 балла и занял 4-е место. Послеолимпийский сезон Фернандес начал очень успешно; занял второе место на канадском этапе Гран-при и выиграл российский этап. Таким образом сумел выйти в Финал Гран-при, который в этом году будет проходить в его родной Испании. В финале Гран-при выиграл серебряную медаль, которая является первой медалью такой пробы испанского фигурного катания. В январе 2015 года в третий раз стал чемпионом Европы. А в конце марта в Шанхае на чемпионате мира он вёл упорную борьбу с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. В произвольной программе Фернандес показал великолепное катание и сумел занять первое место.

На Cup of China 2015 уверенно занял первое месте. На этапе в России фигурист также завоевал золотую медаль. В финале серии Гран-при он выступил удачно и финишировал вторым, и улучшил свои достижения в произвольной программе и сумме. В январе 2016 года стал четырёхкратным чемпионом Европы, не встретив никакой конкуренции со стороны соперников, набрав рекордную сумму в двух программах. В начале апреля на мировом чемпионате в Бостоне испанский фигурист выступил превосходно и во второй раз стал чемпионом мира. При этом превзошёл личные рекорды в произвольной программе и по сумме.

В ноябре 2016 года испанский фигурист начал новый предолимпийский сезон на этапе Гран-при в Москве, где стал победителем. На этапе Гран-при Trophée de France финишировал вновь первым. Это позволило ему уверенно выйти в финал серии, на котором выступил не совсем удачно и финишировал на четвёртом месте. В декабре Хавьер в очередной раз стал чемпионом страны. В конце января испанский одиночник выступил на европейском чемпионате, в очередной раз одержав победу. В конце марта испанский одиночник выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, где фигуристу не удалось войти в число призёров. При этом завоевал для Испании два места на предстоящей Олимпиаде.

Олимпийский сезон испанский фигурист начал в Монреале, где на турнире Autumn Classic 2017, он финишировал на первом месте. На китайском этапе серии Гран-при финишировал в середине таблицы. Ему удалось реабилитироваться на французском этапе Гран-при, на котором он одержал победу. На национальном чемпионате в декабре 2017 года в Хаке уверенно отстоял звание чемпиона страны. Затем на чемпионате Европы лидировал после короткой программы, и сумел сохранить преимущество в произвольной программе, победив на шестом чемпионате кряду.

На Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане Хавьер в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль. С чемпионата мира в Милане решил сняться.

Фернандес довёл победную серию на континентальном первенстве до семи, одержав победу на чемпионате Европы 2019 в Минске, который стал последним соревнованием для него в спортивной карьере. Уступает по титулам  чемпиона Европы только Карлу  Шеферу и Ульриху Сальхову, а по длительности победной серии только Шеферу.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Фигуристы Испании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года